Бо́ян Рога́нович (; ) — черногорский футболист, защитник московского «Торпедо».

Клубная карьера 
Роганович — воспитанник клуба «Будучност». В матче против «Петроваца» он дебютировал в чемпионате Черногории. В 2019 году Боян помог клубу завоевать Кубок Черногории.

В начале 2020 года Роганович перешёл в «Титоград». 17 февраля в матче против «Искры» он дебютировал за новую команду.
	
Летом 2021 года Роганович перешёл в сербский «Чукарички». 16 июля в матче против «Вождоваца» он дебютировал в сербской Суперлиге. 15 мая 2022 года в поединке против «Войводины» Боян забил свой первый гол за «Чукарички».

7 сентября 2022 года Роганович пополнил состав московского «Торпедо». 2 октября в матче против «Факела» он дебютировал в РПЛ.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Черногории.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Будучност»
 Серебряный призёр чемпионата Черногории (2): , 
 Обладатель Кубка Черногории: 
 Итого : 1 трофей

 «Чукарички»
 Бронзовый призёр чемпионата Сербии: 2021/22

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Титоград»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Торпедо» Москва